brownmilleryt – składnik klinkieru i cementu portlandzkiego
 brownmilleryt – minerał

Przypisy